Als Europameisterschaft 1972 oder EM 1972 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1972 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1972 in Karlskrona (Schweden)
 Bob-Europameisterschaft 1972 in St. Moritz (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1972 in Dortmund (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1972 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1972 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1972 in Boden, Luleå & Skellefteå (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1972 in Göteborg (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1972 in Davos (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1972 in Inzell (Deutschland)
 Formel-2-Europameisterschaft 1972
 Fußball-Europameisterschaft 1972 in Brüssel, Antwerpen und Lüttich (Belgien)
 U-23-Fußball-Europameisterschaft 1972
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1972 in Constanța (Rumänien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1972 in Voorburg (Niederlande)
 Karate-Europameisterschaft 1972 in Brüssel (Belgien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1972 in Schönau am Königssee (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1972 in Kattowitz (Polen)
 Ruder-Europameisterschaften 1972 in Brandenburg an der Havel (DDR)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1972 in Rotterdam (Niederlande)

!Europameisterschaft 1972
1972